Alfred Andersson, född 16 juli 1997, är en svensk ishockeyspelare som spelar för GSK Hockey. Andersson beskrivs som en "storväxt forward och center med bra teknik och skridskoåkning". Hans moderklubb är Värnamo GIK och som junior spelade han med IF Troja-Ljungby och med dem gjorde an även debut i Hockeyettan säsongen 2015/16. När Troja avancerade till Hockeyallsvenskan säsongen 2017/18 följde Andersson med, men följande säsong bröt han med Troja och skrev på för Västerviks IK mitt under säsongen. Säsongen därpå spelade han återigen i Hockeyettan, denna gång för Nybro Vikings. Därefter valde Andersson att spela i Hockeytvåan först för moderklubben och från säsongen 2022/23 med GSK Hockey.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1997
Levande personer
Män
Spelare i Gislaveds SK
Spelare i Halmstad Hammers
Spelare i IF Troja-Ljungby
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Värnamo GIK
Spelare i Västerviks IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare